Сергей Дуби́нин:
 Дубинин, Сергей Константинович (род. 1950) — российский экономист, менеджер, председатель Центрального банка России.
 Дубинин, Сергей Никитович (1920—1976) — старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Дубинин, Сергей Сергеевич (род. 1974) — российский игрок в хоккей с мячом.